Kittinger ist der Familienname folgender Personen:

 David Kittinger, amerikanischer Computerschach-Programmierer
 Joseph Kittinger (1928–2022), amerikanischer Pilot
 Karl Kittinger (1857–1920), österreichischer Politiker
 Peter Kittinger (* 1964), österreichischer Judoka